Lech Kubiak (dyplomata) – ambasador RP w Urugwaju (2003–2008)
 Lech Kubiak (malarz) – profesor nauk o sztukach plastycznych, wykładowca UMK